Спространови са голям български род от град Охрид, Северна Македония. Основан е от Наум Момиров (1780 – 1850), най-малкият син на Стоян Момиров, даден за отглеждане в охридското село Спростране. Към рода принадлежат:

 Анастас Спространов (1878 – 1938), български революционер
 Ангел Спространов (1831 – 1927), български революционер
 Димитър Спространов, български революционер
 Евтим Спространов (1868 – 1931), български публицист
 Димитър Спространов, син на Евтим Спространов
 Наум Спространов (1851 – 1887), български общественик
 Тома Спространов (р. 1941), български радио водещ

Родословие